Nora kan henvise til flere forskellige artikler :

 Nora (pigenavn) – et pigenavn
 Nora (Sverige) – en svensk by
 Nora kommun – en svensk kommune
 Nora (flod) – en flod i Amur oblast i Rusland